Сінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 40 км на схід від Марселя, 20 км на північ від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2831,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Сінь на сайті французького Національного інституту географії 
 Сінь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сінь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сінь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар